Альма-София Миеттинен (, род. 17 января 1996 года), известная как ALMA, — финская певица и автор песен. Она заняла пятое место в седьмом сезоне финской версии Idol. Стала известной в 2015 году, когда записала сингл «Muuta ku mä» совместно с группой Sini Sabotage, а затем подписала контракт с Universal Music Group.

В следующем году она выпустила синглы «Karma» и «Dye My Hair», которые вошли в десятку лучших хитов Финляндии. Ее сингл 2017 года «Chasing Highs» повторил успех, а также вошел в двадцатку лучших в Германии и Великобритании. Ее мини-альбом «Heavy Rules» был выпущен в 2018 году и вошел в десятку лучших в Финляндии. Она часто сотрудничала с Charli XCX, Туве Лу и Digital Farm Animals, который продюсировал большинство песен ее дебютного альбома.

Карьера

2013:Idols 
В 2013 году, в возрасте 17 лет, ALMA прошла прослушивание в седьмой сезон финского Idol. Она получила успех, благодаря своим живым выступлениям и заняла пятое место.

2015-настоящее время: Dye My Hair 
В 2015 году она записала сингл совместно с Sini Sabotage «Muuta ku mä». В марте 2016 года ALMA подписала контракт с Universal Music, а в июне выпустила свой первый сингл «Karma». Песня достигла 5-го места в Finnish Singles Chart. Она также участвовала в записи сингла Феликса Йена «Bonfire». Он был выпущен в июле 2016 года. В сентябре 2016 года была утверждена для участия в 31-м фестивале Eurosonic Noorderslag в Гронингене. 28 октября 2016 года она выпустила свой дебютный альбом «Dye My Hair».

Она выпустила сингл «Chasing Highs» в марте 2017 года. Песня достигла 10-го места в Finnish Singles Chart. В июне он был выпущен в Великобритании. ALMA записала сингл «Don’t You Feel It» совместно с Sub Focus, выпущенной в мае 2017 года. Она также участвовала в записи сингла «All Stars» Мартина Сольвейга, который был выпущен в июне 2017 года.

Личная жизнь 
В статье, опубликованной в марте 2019 года в журнале Gay Times, ALMA подтвердила, что она лесбиянка и находится в отношениях с финской поэтессой и правозащитницей Натальей Каллио.

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Сольные

Совместно с другими исполнителями

Другие композиции

Сотрудничество

Видеоклипы

Награды и номинации

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Facebook 

Поэты-песенники Финляндии
Поп-вокалисты Финляндии
Исполнители Universal Music Group
Исполнители Warner Bros. Records
Исполнители Virgin Records
Исполнители Epic Records
Исполнители RCA Records